Aigues-Vives ist der Name mehrerer Gemeinden in Südfrankreich:

 Aigues-Vives (Ariège) im Département Ariège
 Aigues-Vives (Aude) im Département Aude
 Aigues-Vives (Gard) im Département Gard
 Aigues-Vives (Hérault) im Département Hérault